Ein Adressregister bezeichnet
 ein Verzeichnis mit Namen und Adressen, siehe Adressbuch
 ein Verzeichnis aller Adressen mit deren Geokodierung in Österreich, das vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen geführt wird, siehe Österreichisches Adressregister
 einen Speicherbereich in einem Prozessor, siehe Register (Computer)